HMS Ladybird je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ladybird (1916) 
 HMS Ladybird (1950) 
 HMS Ladybird (1970)

Ladybird